Khoui est un nom masculin de l'Égypte antique.
Khoui, nomarque d'Abydos, père de deux reines de la 
Khoui, nomarque d'Éléphantine sous le règne de Pépi 
Khoui, pharaon de la 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité